Pinguin steht für:

 ein Individuum aus der Ordnung der Pinguine (Spheniscidae)
 Pinguin (Comicfigur), eine fiktive Figur
 Pinguin, österreichisches Schwimmabzeichen für Frühschwimmer
 Pinguin (Automarke), eine deutsche Automobilmarke
 Pinguin (Jugendzeitschrift), herausgegeben von Erich Kästner
 Pinguin (Schiff, 1936), deutsches Frachtschiff im Zweiten Weltkrieg

Sonstiges:
 Pinguinbucht, Bucht der Seymour-Insel, Antarktis
 Pinguin-Diagramm, spezifische Form von Feynmann-Diagrammen in der Teilchenphysik
 Pinguinenkap, Kap der Seymour-Insel, Antarktis
 Pinguin, Löwe & Co., deutsche Zoo-Doku-Soap

Siehe auch:

 Penguin (Begriffsklärung)
 Pingvinane, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Pingvin Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Pingvin Rocks